Шта́бний прову́лок — назва провулків у деяких містах України.

Нинішні назви 
 Штабний провулок — площа у місті Біла Церква.
 Штабний провулок — площа у місті Одеса.

Колишні назви 
 Штабний провулок — колишня назва Кінногвардійського провулку у місті Умань.
 Штабний провулок — колишня назва вулиці Ісайї Кам'янчанина у місті Кам'янець-Подільський.

Провулки